Ретт (, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Ретт, Алисия (1915—2014) — американская художница и актриса, известная по своей единственной кинороли Индии Уилкс в фильме «Унесённые ветром».
 Ретт, Андреас (1924—1997) — австрийский педиатр, невролог и писатель.
  (род. 1992) — американский баскетболист, игрок хорватского клуба «Цибона» (с 2019).
  (1800—1876) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Южная Каролина (1832—1837), член Палаты представителей (1837—1849) и Сената (1850—1852), депутат Временного конгресса Конфедеративных Штатов (1861—1862).
  (1862—1939) — американский политик, президент Торговой палаты США (1916—1918).
 Ретт, Томас (род. 1990) — американский кантри-певец и автор-исполнитель.
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги